Franciaország
Chapelle-des-Bois, település Franciaországban, Doubs megyében
Chapelle-Guillaume, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Chapelle-d’Huin, település Franciaországban, Doubs megyében
Chapelle-Royale, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Chapelle-Spinasse, település Franciaországban, Corrèze megyében
Chapelle-Vallon, település Franciaországban, Aube megyében
Chapelle-Viviers, település Franciaországban, Vienne megyében
Chapelle-Voland, település Franciaországban, Jura megyében